Prejłowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda
 Prejłowo – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda